Descalsia är ett släkte av svampar. Descalsia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Descalsia